Stotel bezeichnet:

 Stotel, Ortschaft in der Einheitsgemeinde Loxstedt im niedersächsischen Landkreis Cuxhaven
 Burg Stotel
 Grafen von Stotel